Александр Михайлович Лермонтов (27 февраля 1838 — 26 декабря 1906) —  русский военачальник, генерал от кавалерии.

Биография 
Представитель так называемой острожниковской линии Лермонтовых. Сын Михаила Николаевича Лермонтова (1792—1866), адмирала. Прямой потомок Петра Петровича Лермонтова (ум. 1704), брата Евтихия (Юрия) Петровича, предка поэта. Образование получил в Пажеском Его Императорского Величества корпусе.

В службу вступил корнетом 16 июня 1856 года. Поручик с 3 апреля 1860 года. Штабс-ротмистр с 30 августа 1861 года. С 17 апреля 1863 года ротмистр. Командовал: эскадроном 5 лет, дивизионом 2 года.

С 23 апреля 1872 года командир 13-го драгунского Военного ордена полка. 

Участник Русско-турецкой войны (1877—1878). Командуя 13-м драгунским Военного ордена полком в чине полковника (с 31 марта 1868 года), А. М. Лермонтов действовал у Ахметли. Там он разбил и прогнал в горы башибузуков, захватив одного из их главарей — Хаджи-эфенди. 22 ноября 1877 года командовал Маренской позицией у города Елены.

6 февраля 1878 года 13-й драгунский полк во главе с полковником А. М. Лермонтовым, вошёл в Бургас где был торжественно встречен болгарским населением. Ныне, на месте этой встречи — перекрёстке улиц «Освобождение» и «Эсперанто» — стоит монумент русским воинам, погибшим за освобождение Бургаса. На стене дома, где Лермонтов жил с 6 февраля по 29 марта 1878 года, есть мемориальная доска. Улица, где находится этот дом (№ 15), называется «Лермонтов» в честь Александра Михайловича. Также у г. Созополь на шоссе есть мемориальная доска с надписью: «От тук на 7 II 1878 год преминаха освободителните руски войски от летящият бургаски отряд на генерал-майор Александър Михайлович Лермонтов които освободиха Созопол от османско робство».

За освобождение Бургаса 23 февраля 1878 года был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады 9-й кавалерийской дивизии. 22 июля того же года назначен командиром 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии.

С 6 ноября 1881 года по 14 июля 1883 года командир Кирасирского Её Величества лейб-гвардии полка. 14 июля 1883 года назначен командиром 2-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 

19 июля 1886 года назначен начальником 12-й кавалерийской дивизии, а 30 августа произведён в генерал-лейтенанты.

С 23 июля 1896 года командир Кавалерийского корпуса. 6 декабря 1896 года произведён в генералы от кавалерии. В конце 1897 года Кавалерийский корпус был переименован в 1-й кавалерийский корпус.

2 ноября 1902 года назначен членом Военного Совета.

Семья 
 Жена — баронесса Александра Федоровна фон Стюарт.
 Сын — Сергей Александрович Лермонтов (1861—1932), российский дипломат;
 Сын — Михаил Александрович Лермонтов (1859 — ?), генерал-лейтенант императорской армии.

Награды 
Российской Империи:
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1863)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1867)
 Императорская корона к Ордену Святого Станислава 2-й ст. (1869)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1871)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1873)
 Золотое оружие «За храбрость» (1878)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. с мечами (1867)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (1882)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1882)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1885)
 Орден Белого Орла (1890)
 Орден Святого Александра Невского (1897)
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1899)
 Брильянтовые знаки к Ордену Святого Александра Невского (1902)

Иностранных Государств:
 Прусский Орден Красного Орла 2-й ст. (1875)
 Прусский Орден Короны 2-й ст. со звездой и мечами (1880)

Примечанииллюстрации)

Источники 

 Раритетная библиотека исторических фактов
 Памятник Восточной Войны 1877—1878 гг. Составил: А. А. Старчевский. Издание: М. Г. Назимовой. — С.—Петербург. Типография Б. Г. Янпольского, Демидов пер., дом № 5, 1878.
 Паметниците на града — духовни мостове във времето
 Список генералам по старшинству 1905 года.

Генералы от кавалерии (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Александр Михайлович
Члены Военного совета Российской империи